Tamás Varga (ur. 1975) – węgierski waterpolista, medalista olimpijski
 Tamás Varga (ur. 1978) – węgierski wioślarz, olimpijczyk